Miejscowości w USA:
 Pinconning – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
Gminy w USA:
 Pinconning (ang. Pinconning Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay